

Cinema 
Soldiers of Fortune – film del 1914 diretto da William F. Haddock
Soldiers of Fortune – film del 1919 diretto da Allan Dwan
Soldiers of Fortune – film del 2012 diretto da Maxim Korostyshevsky

Musica 
 Soldiers of Fortune – album degli Outlaws del 1986

Televisione 
 Soldiers of Fortune – serie televisiva trasmessa dal 1955 al 1957